Avice ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Pierre Marie Avice (1925–1995), französischer Science-Fiction-Autor, siehe Pierre Barbet (Schriftsteller)
 Edwige Avice (* 1945), französische Politikerin (PS)